Thimotheus of Thimotheos kan verwijzen naar:
 Timotheus (vader), vader van Conon
 Timotheus (strategos), zoon van Conon
 Timotheüs van Rome, martelaar en heilige
 Timotheus Aelurus, een monofysitische bisschop uit de 5e eeuw
 Timotheus (Ammoniet), een Ammonitische tegenstander van Judas Maccabeus
 Timotheus (beeldhouwer), een beeldhouwer
 Timotheus (komisch dichter), een Atheense komisch dichter
 Timotheus van Milete, een Miletisch musicus
 Timotheus (musicus), een Atheense musicus en dichter
 Timoteüs, de geadresseerde van twee brieven van Paulus
 Eerste brief van Paulus aan Timoteüs
 Tweede brief van Paulus aan Timoteüs
 Timotheus Josephus Verschuur, een Nederlandse journalist en politicus
 Timotheus (parochie)